Объединённые организации обслуживания вооружённых сил () — независимое объединение добровольных религиозных, благотворительных и других обществ по содействию вооружённым силам США. Принимает участие в организации досуга военнослужащих, прежде всего путём создания клубов. Финансируется за счёт частных пожертвований, имея 160 отделений в США и за рубежом. Её деятельность официально признана полезной Министерством обороны, устав одобрен Конгрессом США.

Основана в 1941 году с намерением морально поддержать сражающихся солдат, «создать для них дом вне дома». Во время Второй мировой войны в концертах, организованных по инициативе организаций, принимали участие многие звёзды эстрады. В 1947 году клубы USO за ненадобностью были расформированы, однако уже в 1950-м вновь начали активную деятельность из-за развязавшейся Корейской войны, позже продолжили работу в горячих точках Вьетнамской войны, посылая своих активистов прямо на поля сражений.

С развитием телевидения многие встречи и концерты организаций стали транслироваться кабельными телеканалами, особой популярностью пользуются те из них, которые проходят при участии звёзд первой величины: известных актёров, музыкантов, спортсменов. Находясь в зоне военных действий, знаменитости рискуют своими жизнями наравне с простыми солдатами, в результате чего патриотизм и боевой дух последних существенно возрастает.

Примечания

Ссылки 

  
 Клуб ветеранов Второй мировой войны USO  

Организации, основанные в 1941 году
Военные организации
Вооружённые силы США
Некоммерческие организации США
Арлингтон (округ, Виргиния)
Награждённые Национальной медалью США в области искусств